

Persone
 Arturo Codecasa – calciatore italiano
 Martina Codecasa – attrice e modella italiana

Altro
 Cantieri Navali Codecasa – cantiere navale italiano